В данном списке представлена информация о матчах, проведённых действующим футболистом Лионелем Месси за сборную Аргентины, в которой он выступает на позиции нападающего. В 2005 году дебютировал за сборную и с тех пор провёл более 170 матчей в её составе, а также стал лучшим бомбардиром страны за всю историю, забив в них более 90 мячей. Месси стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды в полуфинальном матче Кубка Америки 21 июня 2016 года, тогда ему удалось забить гол и превзойти рекорд Габриэля Батистуты. 9 сентября Месси сделал хет-трик в домашнем отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Боливии (3:0), он стал лучшим бомбардиром сборных Южной Америки с результатом в 79 голов, превзойдя достижение Пеле.

Благодаря голу в ворота сборной Сербии и Черногории 16 июня 2006 года Месси стал самым молодым игроком аргентинской национальной команды, который забивал на чемпионате мира, на тот момент ему было 18 лет и 357 дней. Также аргентинец сделал семь хет-триков и один пента-трик за свою национальную команду. Наибольшее количество мячей Месси забил в ворота сборной Боливии, отличившись восемь раз.

Список матчей и голов

Основная сборная 

Итого: 172 матча / 98 голов; 105 побед, 40 ничьих, 27 поражений.

Олимпийская сборная 

Итого: 6 матчей / 2 гола; 6 побед, 0 ничьих, 0 поражений

Статистика основной сборной

См. также 
 Список футболистов, забивших 50 и более голов за национальную сборную
 Список футболистов, сыгравших 100 и более матчей за национальную сборную

Примечания 

Футбольные списки
Футбольная статистика
Лионель Месси